Montaigut kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Montaigut-sur-Save, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Montaigut-le-Blanc, Creuse, Département de la Creuse, 
 Montaigut-le-Blanc, Puy-de-Dôme, Département du Puy-de-Dôme, 
 Montaigut, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,